Strzelce Wielkie (gemeente)
 Strzelce Wielkie (Łódź)
 Strzelce Wielkie (Groot-Polen)
 Strzelce Wielkie (Klein-Polen)